A gyilkosok
A gyilkosok, 1946-os, Oscar-díjra jelölt amerikai film Robert Siodmak rendezésében, eredeti angol nyelvű címe: The Killers.
A gyilkosok, 1974-es magyar tévéfilm Dömölky János rendezésében, Császár István írása alapján

Gyilkosok
Gyilkosok, 1964-es amerikai film Don Siegel rendezésében, Ernest Hemingway regénye alapján, eredeti angol nyelvű címe: The Killers.
Gyilkosok, 1999-es amerikai film Robert Hanlon rendezésében, eredeti angol nyelvű címe: Killers.
Gyilkosok, 2000-es magyar film Dyga Zsombor rendezésében.